Le bitume (ou asphalte).
 Le bitume, couleur du bitume.
 Les cut-backs.
 Bitume, jeu de rôle de Croc.
 La rue :
 « arpenter le bitume » : faire les cent pas.
 « à ras le bitume » ou « à ras des paquerettes » : à ras du sol, à ras de terre.